Brioni steht für:

 Brioni (Modeunternehmen), italienische Modemarke
 Brijuni (italienisch Brioni), kroatische Inselgruppe
 Café Brioni, Wien

Siehe auch:
 Brione
 Brioni Insel-Zeitung (1910–1913) österreichische Zeitung